Henri Schoeman (judoka), Nederlands judoka
Henri Schoeman (triatleet), Zuid-Afrikaans triatleet